Шюпфхайм:

 Шюпфхайм — коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Люцерн.
 Шюпфхайм — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Цюрих.